Wang Dahai (né le  en Chine) est un joueur professionnel chinois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Rare joueur chinois de hockey sur glace, il évolue depuis ses débuts professionnels avec le China Dragon. Il représente aussi son pays lors des compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||Harbin Ice Hockey Team ||Chine || || || || || || || || || ||
|-
|2000-2001 ||Harbin Ice Hockey Team ||Chine || || || || || || || || || ||
|-
|2001-2002 ||Harbin Ice Hockey Team ||Chine || || || || || || || || || ||
|-
|2002-2003 ||Harbin Ice Hockey Team ||Chine || || || || || || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Harbin Ice Hockey Team ||Chine || || || || || || || || || ||
|-
|2004-2005 ||Harbin Ice Hockey Team ||Asia League ||42 ||4 ||10 ||14 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Harbin Ice Hockey Team ||Asia League ||38 ||4 ||13 ||17 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Hosa ||Asia League ||33 ||6 ||7 ||13 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||China Sharks ||Asia League ||22 ||2 ||8 ||10 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||China Sharks ||Asia League ||27 ||0 ||1 ||1 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||China Dragon ||Asia League ||36 ||3 ||10 ||13 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||China Dragon ||Asia League ||21 ||1 ||1 ||2 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||China Dragon ||Asia League ||30 ||4 ||13 ||17 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2000 || || Championnat du monde C || 4 || 1 || 2 || 3 || 8 ||
|-
|2001 || Chine || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|-
|2002 || Chine || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8 ||
|-
|2003 || Chine || Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 ||
|-
|2004 || Chine || Championnat du monde div. 2 || 5 || 6 || 3 || 9 || 2 ||
|-
|2005 || Chine || Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||
|-
|2006 || Chine || Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 4 || 5 || 16 ||
|-
|2007 || Chine || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 ||
|-
|2008 || Chine || Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||
|-
|2009 || Chine || Championnat du monde div. 2 || 4 || 1 || 4 || 5 || 29 ||
|-
|2010 || Chine || Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 0 || 2 || 31 ||
|-
|2011 || Chine || Championnat du monde div. 2 || 5 || 0 || 4 || 4 || 4 ||
|-
|2012 || Chine || Championnat du monde div. 2B || 4 || 0 || 3 || 3 || 2 ||

Notes et références 

Naissance en juin 1976
Naissance en Chine
Joueur international chinois de hockey sur glace
Joueur des China Sharks
Joueur des China Dragon
Défenseur de hockey sur glace